Le nom Guigon peut faire référence à :

Patronyme 
 Catherine Guigon (1949), journaliste et écrivain française.
 Michèle Guigon (1959-2014), comédienne, accordéoniste, humoriste, auteur-compositrice et metteuse en scène française.
 Nicolas Guigon (1980), athlète français.